Серзеделу () — португальська власна назва.

Топоніми

Серзеделу (Гімарайнш) — парафія.
 Серзеделу (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.